Allgemeiner Anzeiger ist Titel oder Titelanfang mehrerer Zeitschriften:

 Allgemeiner Anzeiger (Erfurt), Erfurt 1849–1858 
 Allgemeiner Anzeiger: Nachrichten für das märkische Sauerland, regionale Tageszeitung und Anzeigenblatt, Lüdenscheid seit 1901 
 Allgemeiner Anzeiger (Anzeigenblatt), wöchentliches Anzeigenblatt in Nord-, Mittel- und Ostthüringen, seit 1990
 Allgemeiner Anzeiger der Deutschen, Gotha 1806–1850
 Allgemeiner Anzeiger für das Königreich Bayern, Beiblatt für 85 bayerische Zeitungen. München 1871–1900 
 Allgemeiner Anzeiger für das Königreich Bayern (Amtsblatt), gerichtliche und polizeiliche Bekanntmachungen, München 1833–1853 
 Allgemeiner Anzeiger für den Donau-Kreis, Ulm 1824–1849 
 Allgemeiner Anzeiger für den oberschlesischen Industriebezirk, 1869–1874 Titel der Kattowitzer Zeitung
 Allgemeiner Anzeiger für die deutsche Armee, amtliche Bekanntmachungen der Militär- und Marinebehörden, Görlitz 1879–1905
 Allgemeiner Anzeiger für Rheinland-Westphalen, regionale Tageszeitung, Köln 1850–1890 
 Allgemeiner Anzeiger – Rhein-Nahe-Zeitung, regionale Tageszeitung, Koblenz 1968–1995 

Siehe auch:
 Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, Leipzig 1796–1801
 Allgemeiner musikalischer Anzeiger